William Pierrepont kan syfta på:

* William Pierrepont (omkring 1607–1678), engelsk parlamentsledamot
 William Pierrepont, 4:e earl av Kingston-upon-Hull (omkring 1662–1690), engelsk peer